Маријано Абасоло има више значења:

 Маријано Абасоло (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Маријано Абасоло, Абасолито (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Маријано Абасоло, Санто Томас (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику